Le mois de thermidor est le onzième mois du calendrier républicain français correspondant, à quelques jours près (selon l'année), à la période allant du  au  du calendrier grégorien. Il suit le mois de messidor et précède fructidor.

Étymologie

Histoire 

, il n'a jamais existé, dans l'usage légal, de mois de thermidor an XIV.

Union Soviétique 

De même, les émigrés russes et opposants libéraux à la révolution utilisent ce terme dès le début des années 1920. En , écrivant sous pseudonyme, M. V. Mirkin-Getseich estimait que la révolution russe approchait de son Thermidor après la révolte de Kronstadt.

L'analogie conserve une puissance symbolique importante en URSS, puisqu'elle est réutilisée au moment de la déstalinisation, considérée par certains observateurs russes comme un Thermidor soviétique.

Concordance des calendriers

Calendrier

Notes et références

Voir aussi 

Mois du calendrier républicain

sv:Franska revolutionskalendern#Månaderna